Het seizoen 1984/85 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1984 en eindigde op 2 juni 1985 met de finale in het Constant Vanden Stockstadion in Anderlecht. De beker ging naar Cercle Brugge dat SK Beveren in de finale versloeg na strafschoppen. De hele finale stond trouwens in het teken van penalty's. Want zowel Cercle als Beveren scoorde tijdens de reguliere 90 minuten van op de stip. Het was van 1968 geleden dat een finale van de Beker van België nog eens beslist werd met strafschoppen.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de kwartfinales en halve finales gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Willy Geurts - Club Luik (6 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1984/85